Том Розенталь (; ) — английский  и . Его музыка была описана как «короткие, мастерски обработанные поп-песни».

О музыке 
На сегодняшний день Том выпустил 5 альбомов, все они самостоятельно выпущены на его собственном лейбле Tinpot Records, начиная с Keep a Private Room Behind the Shop в 2011 году и заканчивая Z-Sides в 2018 году. Его песни были прослушаны более 200 миллионов раз на Spotify, а его музыкальные клипы собрали более 80 миллионов просмотров на YouTube. В настоящее время работы Тома публикуются издательством Universal Music Publishing Group.

Музыка Тома обычно сопровождается музыкальными клипами с разнообразным стилем. Музыкальные клипы на песни «A Thousand Years», «As Luck Would Have It», «I Like It When You Are Gone», «Lead Me To You» и «Fenn» в своё время попали в выборку Vimeo Staff Picks. Клип на песню «Watermelon» был включен Huffington Post в топ-30 музыкальных клипов 2014 года. В клипе на песню «Lights are on But Nobody's Home» роль сыграла британский комик Джози Лонг. Некоторые клипы Тома были сняты при поддержке фанатов по принципу краудсорсинга: так в клипе «Hugging You» используются видео человеческих объятий, а в «Just As» — видео родителей и бабушек/дедушек. Он написал ряд песен о людях и спорных событиях, например, «I'm Yohan Blake» (о Йохане Блейке и его спортивной карьере против Усэйна Болта), «Hey Luis Don’t Bite Me» (об инциденте с укусом Луиса Суареса), «Melania» (о первой леди Мелании Трамп), а также рождественскую песню-поздравление для Джеффа Безоса «Dear Mr Amazon Lady» (совместно с The Michalaks).

Треки Тома «Forgets Slowly», «Lights on But Nobody's Home» и «Take Care» можно услышать в эпизоде «Alo» сериала «Молокососы». «Go Solo» был использован в саундтреке немецкого фильма «Мёд в голове» (2014), документального фильма «Kid Poker» (2015), документального фильма NFL «Hard Knocks» и трейлера фильма «Феликс и Мейра». «Go Solo» и «I Want You in My Dreams» включены в саундтрек отмеченного наградами художественного фильма «Where We're Meant to Be». "It's OK" звучала в трейлерах фильмов «Комета» (2014), «Анестезия» (2014) и «Одиссея» (2016). С 2016 по 2018 год его песни «It’s OK» и «Woes» звучали в сериале «Соседи».

Том также написал ряд саундтреков для короткометражных фильмов и рекламных роликов.

Том выпускал серию влогов из десяти серий с 10 марта 2016 года по 19 апреля 2016 года. В видео были показаны как и живые выступления, так и семья и друзья Тома. Финальный выпуск включал интервью с комиком и актером Томом Розенталем. Он начал вторую серию влогов 13 августа 2017 года, которая закончилась 29 декабря 2017 года.

Свой первый концерт Том отыграл в Старой Церкви святого Панкратия 13 марта 2019 года с последующим туром по Европе и концертом в Союзной Часовне. Том продолжал давать концерты в Великобритании и Европе в 2020 году, пока тур не был приостановлен ввиду эпидемии коронавируса.

Личная жизнь 
В настоящее время он живет с художницей вывесок Беллой Пейс и их двумя дочерьми Бесс (прозвище Болу) и Фенн в Лондоне.

В возрасте 4 лет дочь Розенталя Фенн сочинила песню «Dinosaurs in Love», которая стала вирусным хитом 2020 года и интернет-сенсацией.

Дискография

Альбомы

EP

Сборники

Примечания 

Выпускники Даремского университета
Выпускники Общества Святого Катберта (Даремский университет)